Ла́птев — русская фамилия.

Лаптев

А 
 Лаптев, Адольф Фёдорович (1935—2005) — первый глава администрации Ивановской области.

Б 
 Лаптев, Борис Лукич (1905—1989) — русский математик, профессор Казанского университета.

В 
 Лаптев, Валентин Александрович (1921—1994) — советский композитор, педагог.
 Лаптев, Валерий Янович (род. 1958) — советский боксёр, чемпион Европы.
 Лаптев, Василий Данилович (1758—1825) — генерал-лейтенант.
 Лаптев, Виктор Петрович (1925—1974) — Герой Советского Союза (1943).
 
 Лаптев, Всеволод Константинович (1909—1970) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Г 
 Лаптев, Геннадий Алексеевич (род. 1998) — белорусский тяжелоатлет.
 Лаптев, Григорий Михайлович (1915—1942) — Герой Советского Союза (1940).

Д 
 Лаптев, Денис Игоревич (род. 1991) — белорусский футболист, нападающий российского клуба «Тосно», на правах аренды выступающий за мозырскую «Славию».
 Лаптев, Дмитрий Яковлевич (1701—1771) — российский полярный исследователь, путешественник, мореплаватель.

Е 
 Лаптев, Епифан Тарасович (1896—1977) — Герой Социалистического Труда.

И 
 
 Лаптев, Игорь Константинович (1932—2016) — советский, российский дипломат.
 Лаптев, Иннокентий Павлович (1873—1917) — депутат Государственной думы Российской империи I и II созывов.
 Лаптев, Иннокентий Прокопьевич (1911—1988) — советский учёный.

К

Л 
 Лаптев, Леонид Семёнович (1914—1943) — военный связист, Герой Советского Союза (посмертно; 1943).

М 
 
 Лаптев, Мэлис Николаевич (род. 1941) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Н 
 Лаптев, Николай Васильевич (1909—1976) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Лаптев, Николай Иванович (1786—1844) — российский генерал-майор.
 Лаптев, Николай Симонович (ум. 1815?) — тамбовский губернатор.

О 
 Лаптев, Олег Юрьевич (род. 1987) — российский тяжелоатлет.

П

С 
 Лаптев, Сафон Яковлевич (1895—1954, в монашестве — игумен Симеон) — старообрядец часовенного согласия, видный старообрядческий писатель, настоятель скитов в Колыванской тайге и на Среднем Енисее.
 
 Лаптев, Степан Васильевич (1900—1968) — советский сапёр, полный кавалер ордена Славы.

Х 
 Лаптев, Харитон Прокофьевич (1700—1763) — российский полярный исследователь, создатель карты Таймыра, капитан 1-го ранга.

Ю

См. также 
 
 Море Лаптевых
 Пролив Дмитрия Лаптева

Примечания